Lucia est un prénom féminin, d'origine latine (cf. ). Ses formes françaises sont Luce et Lucie.

Patronyme 

 Fernando De Lucia (1860-1925), ténor italien.
 Luis Lucia Mingarro (1914-1984), réalisateur espagnol.
 Cármen Lúcia (née en 1954), magistrate brésilienne.
 Vanessa Lúcia de Oliveira (née en 1984), joueuse brésilienne de volley-ball.

Pseudonyme 
 Francisco Sánchez Gomez (1947-2014) plus connu sous le nom de scène de Paco de Lucía, guitariste espagnol.

Toponyme 
 Lucia est une localité de Californie, aux États-Unis.

Téléfilm 

 Lucia est un téléfilm italien réalisé par Pasquale Pozzessere en 2005.

Cinéma 

 Lucía est un film argentin réalisé par Dick Ross en 1963 ;
 Lucía est un film cubain réalisé par Humberto Solás en 1968 ;
 Lucia est un film philippin réalisé par Lino Brocka et Mel Chionglo en 1992 ;
 Lucia est un film britannique réalisé par Don Boyd en 1998 ;
 Lucia et le Sexe (Lucía y el sexo) est un film espagnol réalisé par Julio Medem en 2001 ;
 Lucia est un court-métrage américain réalisé par Rodrigo Lopresti et Giovanni Mancini en 2006 ;
 Lucía est un court-métrage mexicain réalisé par Juan Manuel Sepulveda en 2006.

Jeu vidéo 
 Lucia est un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
 Lucia est un personnage de Wasteland 3.

Chansons 
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Lucia.

Insecte 
 Lucia est un genre de lépidoptères

Voir aussi 

Prénom féminin
Prénom espagnol
Prénom italien
Prénom latin
Homonymie de prénom